

Patronyme 

 Barrie Ledger (1962-), joueur de rugby à XIII anglais ;
 Charles Ledger (1818-1906), éleveur de moutons et de bovins, expert en laine d'alpaga ;
 Heath Ledger (1979-2008), acteur australien ;
 Jen Ledger (1989-), artiste britannique ;
 Philip Ledger (1987-2012), chef de chœur et compositeur britannique ; 
 Seán St Ledger (1984-), footballeur irlandais.

Voir aussi 
 Distributed ledger, registre simultanément enregistré et synchronisé sur un réseau d'ordinateurs, connu en particulier pour son utilisation dans les cryptomonnaies
 Ledger, une start-up française spécialisée dans les portefeuilles matériels de cryptomonnaies
 The Star-Ledger, quotidien américain dont le siège se situe à Newark dans l'État du New Jersey
 Public Ledger, quotidien de Philadelphie (Pennsylvanie) publié du  à